Lakeland se puede referirse:
Lakeland (Florida)
Lakeland (Georgia)
Lakeland (Luisiana)
Lakeland (Míchigan)
Lakeland (Minnesota)
Lakeland (Nueva York)
Lakeland (Queensland)
Lakeland (Tennessee)
Distrito de los Lagos
Lakeland Village (California)